Toponímia:
 Alemanya:
 Hannover, capital del Bundesland de la Baixa Saxònia i una de les més importants ciutats del nord d'Alemanya
 Electorat de Hannover, Principat-Elector de Brunswick-Lüneburg (1692/1708-1814)
 Regne de Hannover (1814-1866), entitat sobirana de l'Alemanya septentrional al llarg dels segles  i 
 Província de Hannover (1866-1946), unitat territorial dins de Prússia
 Estat de Hannover, estat de poca durada a la zona britànica d'Alemanya després del 1945
 Canadà:
 Rural Municipality of Hanover, Manitoba
 Hanover (Ontàrio)
 Xile:
 Hanover, illa a l'arxipèlag de la Patagònia
 Jamaica:
 Parròquia de Hanover, divisió administrativa de l'illa de Jamaica
 Papua Nona Guinea:
 Nova Hannover, illa a l'Arxipèlag de Bismarck
 Regne Unit:
 Hanover Street, Liverpool, un carrer al centre de Liverpool, part de Liverpool ONE
Estats Units:
 Hanover (Kansas) Hanover (Illinois) Hanover (Indiana) Hanover (Maine) Hanover (Minnesota) Hanover (Nou Hampshire) Hanover (Ohio) Hanover (Pennsilvània) Miscel·lània
 Dinastia Hannover o Casa de Hannover, dinastia reial del Regne de Hannover i de la Gran Bretanya
 Fira de Hannover,''' fira industrial anual que se celebra a l'homònima ciutat alemanya